Тридцать седьмой чемпионат СССР по хоккею с шайбой был разыгран с 17 сентября 1982 года по 7 мая 1983 года (с учётом переходного турнира). Победителем седьмой раз подряд стал ЦСКА.

Регламент чемпионата 
Если в первой и второй лигах изменений по сравнению с прошлым сезоном не произошло, то в высшей лиге был отменён дополнительный турнир за звание чемпиона среди первых четырёх команд. Призёры определялись после первого этапа.
Перестал проводиться турнир среди команд мастеров в классе «Б», существовавший 17 предыдущих сезонов. Вместо него были организованы всесоюзные соревнования среди коллективов физической культуры (КФК). Победитель соревнований получал право играть во второй лиге.

Высшая лига 
К играм в высшей лиге были допущены 11 лучших команд прошлого сезона и лучшая команда первой лиги. По итогам основного турнира распределялись первые четыре места, последняя четвёрка команд продолжала борьбу за право остаться в высшей лиге, остальные четыре команды разыгрывали места с 5 по 8.

Основной турнир 
Матчи прошли с 17 сентября по 19 марта. Сыграв в первой игре вничью, а затем в каждом следующем круге потерпев по одному поражению, ЦСКА за пять туров до финиша защитил звание чемпиона. Московское «Динамо», имея шесть очков преимущества над «Спартаком», потерпело в последнем круге пять поражений, против одного у конкурента, в том числе в личной встрече в 42-м туре, и уступило второе место. СК им. Салавата Юлаева, отстав от ближайшей команды на восемь очков, потерял практические шансы остаться в высшем дивизионе.

Дополнительный турнир за 5-8 места 
Матчи прошли с 26 марта по 22 апреля. Команды провели четырёхкруговой разъездной турнир с учётом всех ранее набранных очков, по итогам которого изменений в турнирной таблице не произошло. Не выступали за свои клубы Хелмут Балдерис («Динамо» Рига) и Александр Скворцов («Торпедо» Горький), игравшие в это время на чемпионате мира.

Статистика сезона

Лучшие бомбардиры 
Хелмут Балдерис («Динамо» Рига) – 63 очка (32+31)
Александр Кожевников («Спартак» Москва) – 57 очков (35+22)
Алексей Фроликов («Динамо» Рига) – 55 очков (38+17)
Владимир Крутов (ЦСКА) – 53 очка (32+21)
Михаил Варнаков («Торпедо» Горький) – 53 очка (30+23)
Александр Скворцов («Торпедо» Горький) – 47 очков (27+20)
Игорь Орлов («Спартак» Москва) – 45 очков (22+23)
Вячеслав Быков (ЦСКА) – 44 очка (22+22)
Виктор Доброхотов («Торпедо» Горький) – 43 очка (23+20)
Пётр Природин («Динамо» Рига) – 43 очка (22+21)

Лучшие снайперы 
Алексей Фроликов («Динамо» Рига) – 38 шайб
Александр Кожевников («Спартак» Москва) – 35 шайб
Хелмут Балдерис («Динамо» Рига) – 32 шайбы
Владимир Крутов (ЦСКА) – 32 шайбы 
Сергей Лапшин (СКА Ленинград) – 30 шайб
Михаил Варнаков («Торпедо» Горький) – 30 шайб
Александр Скворцов («Торпедо» Горький) – 27 шайб
Сергей Макаров (ЦСКА) – 25 шайб
Виктор Доброхотов («Торпедо» Горький) – 23 шайбы
Вячеслав Быков (ЦСКА) – 22 шайбы 
Игорь Орлов («Спартак» Москва) – 22 шайбы
Анатолий Семенов («Динамо» Москва) – 22 шайбы
Пётр Природин («Динамо» Рига) – 22 шайбы

Лидеры по штрафным минутам 
Анатолий Тимофеев («Трактор» Челябинск) – 76 минут
Николай Давыдкин («Химик» Воскресенск) – 74 минуты
Борис Веригин («Химик» Воскресенск) – 71 минута
Владимир Ковин («Торпедо» Горький) – 65 минут
Константин Курашов («Крылья Советов» Москва) – 61 минута
Сергей Тыжных («Ижсталь» Ижевск) – 60 минут
Владимир Дурдин («Динамо» Рига) – 59 минут
Сергей Жуков (СКА Ленинград) – 56 минут
Сергей Борисов («Спартак» Москва) – 55 минут
Рашит Гимаев (СК им. Салавата Юлаева Уфа) – 54 минуты

Призы и награды

Лучшие игроки сезона (символическая сборная)

Список 34-х лучших

10 лучших арбитров сезона 
 А.Галиахметов (Свердловск)
 В.Домбровский (Челябинск)
 А.Захаров (Москва)
 Ю.Карандин (Новосибирск)
 В.Козин (Москва)
 Н.Морозов (Москва)
 В.Осипчук (Киев)
 Н.Резников (Москва)
 А.Федотов (Горький)
 А.Якушев (Ленинград)

Факты чемпионата

Переходы 
 В ЦСКА перешёл Вячеслав Быков («Трактор»)
 В «Крылья Советов» перешёл Валерий Евстифеев («Спартак»)
 В  рижское «Динамо» перешёл Пётр Природин («Динамо» Москва)

Результаты матчей
Самые крупные счета были зафиксированы в матчах ЦСКА с «Трактором» – 12-0, и «Ижсталью» – 11-0. 
Самыми результативными стали матчи «Сокола» с рижским «Динамо» – 10-6, и ЦСКА – 6-9. 
Наименее результативными стали матчи «Динамо» Москва - «Крылья Советов», «Торпедо» - «Крылья Советов», «Химик» - «Динамо» Москва, и «Трактор» - СК им. Салавата Юлаева – 0-1.

Переходный турнир между высшей и первой лигами 
Матчи прошли с 3 апреля по 7 мая. Команды провели четырёхкруговой разъездной турнир с учётом всех ранее набранных очков. По его итогам лишь «Трактор» смог сравняться со СКА и по личным встречам занять девятое место, остальные команды не изменили своего положения.

Первая лига 
К играм были допущены участники прошлого сезона, за исключением первой и трёх последних команд, перешедших соответственно в высшую и вторую лиги, команда вылетевшая из высшей лиги и три лучшие команды второй лиги.
После предварительного этапа первая четвёрка команд играла за выход в высшую лигу, последние шесть команд вели борьбу за право остаться в первой лиге, остальные шесть участников играли за 5-10 места.

Предварительный этап 
Матчи прошли с 17 сентября по 29 марта. Если команда, занявшая второе место ещё имела шансы потеснить лидера в переходном турнире, то три последние команды, переходивших во вторую лигу, определились уже на первом этапе.

Лучший бомбардир – Сергей Столбун (СК им. Урицкого Казань) - 80 шайб.

Финальные игры

За 5-10 места 
Матчи прошли с 3 по 10 апреля в Харькове и с 17 по 24 апреля в Усть-Каменогорске. Команды провели двухкруговой турнир с учётом всех ранее набранных очков, по итогам которого команды, занявшие 7-8 места, поменялись друг с другом.

За 11-16 места 
Команды провели двухкруговой разъездной турнир с учётом всех ранее набранных очков. По его итогам команды, занявшие 12-13 и 15-16 места, поменялись друг с другом.

Вторая лига 
Количество участников было увеличено с 34 до 39 команд. К участию были допущены команды прошедшего сезона, кроме перешедших в первую лигу трёх лучших команд, три худшие команды первой лиги и победитель класса «Б». Команда военного института физкультуры переехала в Оленегорск, и стал выступать под названием «Звезда». В связи с расформированием класса «Б», некоторые его участники, имеющие в своём распоряжении искусственный лёд, были переведены во вторую лигу – «Корд» Щёкино (2-е место в финальном турнире), «Трактор» Липецк (5-е место во 2-й зоне), «Горняк» Рудный (5-е место в 4-й зоне), «Амурсталь» Комсомольск-на-Амуре (2-е место в 5-й зоне).

Предварительный этап 
Игры прошли в 3 зонах в 4 круга. По две лучшие команды зон выходили в финал, худшие команды играли за право остаться во второй лиге.

Западная зона

Центральная зона

Восточная зона

Финальные игры

За выход в первую лигу 
Команды провели двухкруговой разъездной турнир с 1 по 28 апреля. Второй год подряд «Луч», заняв в своей зоне первое место, не смог пробиться в первую лигу.

За право остаться во второй лиге 
Матчи прошли с 4 по 12 апреля в Архангельске.

Всесоюзный турнир команд КФК

Предварительные игры 
25, 26 февраля, Новочебоксарск.
«Сокол» Новочебоксарск - «Заполярник» Норильск – 6-0, 3-3.

Финальный турнир 
Матчи прошли с 28 февраля по 8 марта в Новосибирске. По итогам турнира были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Александр Егоров («Сокол»)
 Лучший защитник – 
 Лучший нападающий –

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1982-83 - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Отечественный хоккей. Первый, второй, третий и четвёртый эшелоны. 1980/1981 - 1984/1985. Молодёжные и юношеские первенства СССР 1980/1981 - 1984/1985. Справочник. Москва. 2015.
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1982-1983
 http://www.hockeystars.ru/art1983.php

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой
1982 год в хоккее
1983 год в хоккее
Чемпионаты СССР в 1983 году
Чемпионаты СССР в 1982 году